Хартвиг Нильсен (, 1 апреля 1908 — ?) — датский шахматист, национальный мастер. Многократный участник чемпионатов Дании. Серебряный призер чемпионата Дании 1941 г. В составе сборной Дании участник официальной и неофициальной шахматных олимпиад, а также международных матчей.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Дании
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад